Antiochië, ook genoemd Groot-Antiochië, Antiochië aan de Orontes, Antiochië in Syrië, Antiochia Epidaphnes; het huidige Antakya in Turkije
Vorstendom Antiochië, kruisvaardersstaat rond deze staat
 Antiochië aan de Callirrhoë, andere naam van Edessa in Mesopotamië, nu Şanlıurfa in Turkije
 Antiochië aan de Mygdon, andere naam van Nisibis in Mesopotamië, nu Nusaybin in Turkije
 Antiochia Arabis, eveneens in Mesopotamië, nu Viranşehir in Turkije
 Antiochia ad Cydnum, hoofdplaats van Cilicië, Tarsus in Turkije
 Antiochië aan de Kragos in Cilicië
 Antiochië aan de Pyramos in Cilicië, zie Mallos
 Antiochië aan de Saros in Cilicië, het huidige Adana
 Antiochië aan de Meander in Carië 
 Antiochië in Pisidië
 Antiochië in Commagene, Samosata in Turkije
 Antiochië aan de Taurus, zie Perrhe in Commagene
 Antiochia Tharmata
 Antiochië in Margiana, in de landstreek Margiana, ook het Antiochië bij de Parthen genoemd, het huidige Merv (Turkmenistan)
 Antiochië aan de Gouden Rivier, Jerash in Jordanië
 Antiochia Semiramis, Umm Qais in Jordanië
 Antiochia Ptolemais, thans Akko in Israël
 Antiochië aan de Tigris, oorspronkelijk Alexandrië aan de Tigris, later Charax Spasinu (Irak)
 Antiochië in Medië, ook Antiochia in Persis, het huidige Nahavand in Iran

Zie ook 
 Antiochia Parva (titulair bisdom)
 Pertuis d'Antioche, Charente-Maritime in Frankrijk